Jánovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Jánovce, comune del distretto di Poprad, nella regione di Prešov
Jánovce, comune del distretto di Galanta, nella regione di Trnava